Лу Дајмонд Филипс () је амерички глумац, рођен 17. фебруара 1962. године у Сабик Беју (морнаричка лука на Филипинима).

Филмографија 

|-
| 2006. || || -{The Triangle}- || || 
|-
| 2005. || || -{Murder at the Presidio}- || || 
|-
| 2005. || || -{Gone But Not Forgotten}- || || 
|-
| 2003. || || -{Hollywood Homicide}- || || 
|-
| 2003. || || -{Absolon}- || || 
|-
| 2003. || || -{Stark Raving Mad}- || || 
|-
| 2003. || || -{The Lou Diamond Phillips Gift Set}- || || 
|-
| 2003. || || -{Red Water}- || || 
|-
| 2002. || || 24 || || 
|-
| 2002. || || -{Malevolent}- || || 
|-
| 2001. || || -{Hangman}- || || 
|-
| 2001. || || -{Route 666}- || || 
|-
| 2000. || || -{Picking Up The Pieces}- || || 
|-
| 2000. || || -{A Better Way To Die}- || || 
|-
| 1999. || || -{Bats}- || || 
|-
| 1999. || || -{Brokedown Palace}- || || 
|-
| 1998. || || -{The Big Hit}- || || 
|-
| 1996. || || -{Undertow}- || || 
|-
| 1996. || Храброст под паљбом || -{Courage Under Firew}- || || 
|-
| 1995. || || -{Wharf Rat}- || || 
|-
| 1994. || || -{Sioux City}- || || 
|-
| 1994. || || -{Teresa's Tattoo}- || || 
|-
| 1994. || || -{Boulevard}- || || 
|-
| 1993. || || -{Dangerous Touch}- || || 
|-
| 1993. || || -{Extreme Justice}- || || 
|-
| 1993. || || -{Shadow Of The Wolf}- || || 
|-
| 1991. || || -{Ambition}- || || 
|-
| 1991. || || -{The Dark Wind}- || || 
|-
| 1990. || || -{The First Power}- || || 
|-
| 1990. || || -{A Show Of Force}- || || 
|-
| 1990. || Млади револвераши 2 || -{Young Guns IIw}- || || 
|-
| 1989. || || -{Disorganized Crime}- || || 
|-
| 1989. || || -{Renegades}- || || 
|-
| 1988. || || -{Young Guns}- || || 
|-
| 1988. || || -{Stand And Deliver}- || || 
|-
| 1988. || Дакота || -{Dakota}- || || 
|-
| 1987. || || -{La Bamba}- || || 
|-
| 1987. || || -{The Three Kings}- || || 
|-
| 1984. || || -{Harley}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1962.
Амерички глумци